Leicester, ciutat d'Anglaterra al comtat del Leicestershire a la regió d'East Midlands.
 Leicester (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Leicester (Nova York)
 Leicester (Vermont)
 Leicester Tigers, club de rugbi a 15 anglès amb seu a Leicester.
 Leicester City FC, club de futbol de la ciutat de Leicester, Anglaterra.
 Còdex Leicester, col·lecció d'escrits de Leonardo da Vinci.